Le tournoi des Pays-Bas est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2007 se dispute du 16 au .

Le Belge Steve Darcis, alors  mondial et issu des qualifications, remporte le tournoi de simple. C'était seulement le  de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis des Pays-Bas
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2007
Amersfoort
Sport aux Pays-Bas en 2007
Tennis en juillet 2007